Марго Стилли (; род. 20 ноября 1982) — американская актриса, бывшая модель. Известна по роли Лизы в британской эротической ленте «9 песен». Фильм стал одним из самых скандальных и откровенных в истории британского кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Прозелиты в иудаизме